

Aumône,  offrande aux nécessiteux sans contrepartie

Architecture 
 Aumône générale d'Avignon, ancien bâtiment de bienfaisance
 Abbaye de l'Aumône, ancienne abbaye cistercienne située à La Colombe dans le Loir-et-Cher

Cinéma 
 Fragment d'un film-aumône, film portugais de João César Monteiro (1972)

Toponyme 
 Saint-Ouen-l'Aumône, commune du Val-d'Oise
 Île l'Aumône, île de la Seine située dans les Yvelines entre Mantes-la-Jolie et Limay

Voir aussi 
 
 Aumônier
 Aumônière